

Официальное провозглашение 
 Декларация, или манифест, — официальное провозглашение от лица государства, партии, международной организации:
 Англо-германская декларация  (1938)
 Бредская декларация с обещанием амнистии (1660)
 Булоньская декларация эсперантистов (1905)
 Декларация Бальфура (1917)
 Декларация Бальфура (1926)
 Декларация войны:
 Каирская декларация о войне с Японией (1943)
 Декларация независимости (см. также ):
 Арбротская декларация (1320)
 Декларация независимости США (1776)
 Декларация прав народов России (1917)
 Декларация о предоставлении независимости колониальным странам и народам (1960)
 Палестинская декларация о независимости (1988)
 Декларация о независимости Автономной Республики Крым и города Севастополя (2014)
 Декларация о преступлениях коммунизма (2010)
 Декларация Объединённых Наций (1942)
 Декларация прав человека:
 Декларация прав человека и гражданина (1789)
 Декларация прав женщины и гражданки (Déclaration des droits de la femme et de la citoyenne; 1791)
 Всеобщая декларация прав человека (1948)
 Декларация убеждений женского движения (1848)
 Королевская декларация после приобретения Великобританией французских территорий (1763)
 Манхэттенская декларация (2009)
 Петербургская декларация об отмене в Европе употребления взрывчатых и зажигательных пуль (1868)
 Потсдамская декларация с требованием безоговорочной капитуляции Японии (1945)

Название официальных документов 
 Грузовая таможенная декларация
 Имущественная декларация
 Имущественная декларация должностных лиц
 Налоговая декларация
 Таможенная декларация

См. также 

 Гаагские конвенции и декларации (1899 и 1907)
 Декларирование